Челюстноро́тые  — инфратип (группа) позвоночных животных. Включает около 60000 видов (99% всех позвоночных). Объединяет рыб и произошедших от них четвероногих.

Этимология названия 
От  (гнатос — «челюсть») +  (стома — «рот»).

Отличительные признаки 
Как и следует из названия группы, её представители характеризуются наличием противопоставленных челюстей. Кроме этого, челюстноротые отличаются от других хордовых наличием зубов, парных конечностей, третьим (горизонтальным) полукружным каналом внутреннего уха. На клеточном уровне следует отметить наличие у челюстноротых миелинового покрытия нейронов и адаптивной иммунной системы, которая применяет рекомбинацию V(D)J-цепочек антител для распознавания антигенов.

Систематика 
В классической систематике челюстноротые делятся на два надкласса: рыб (Pisces) и четвероногих (Tetrapoda). Поскольку четвероногие произошли от рыб, последние являются парафилетической группой. Поэтому рыбы признаются естественным объединением и допустимым таксоном лишь в рамках эволюционной таксономии, но не кладистики.

Отдельные подгруппы рыб также получают разную трактовку со стороны эволюционной таксономии и кладистики. Именно, костные рыбы (Osteichthyes) и лопастепёрые рыбы (Sarcopterygii) в эволюционной таксономии рассматриваются как парафилетические таксоны (не включающие происшедших от них четвероногих). В кладистике названия этих двух таксонов обозначают уже клады, получаемые добавлением к ним всех членов надкласса Tetrapoda.

Более точно родственные связи челюстноротых могут быть описаны совокупностью следующих двух кладограмм (монофилия плакодерм является объектом продолжающихся дискуссий):

Переходя к общей характеристике челюстноротых, заметим, что их название чётко соответствует важному эволюционному приобретению этих животных по сравнению с бесчелюстными: их рот вооружён подвижными челюстями. Во внутреннем ухе имеется уже три полукружных канала, а не два, как у бесчелюстных. Челюстноротые способны к энергичным передвижениям, к активному захватыванию найденной пищи.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Tree of Life discussion of Gnathostomata
 The Gill Arches: Meckel's Cartilage

Таксоны позвоночных